Helen Wills ha battuto in finale Helen Jacobs 6-2, 6-1.

Teste di serie 
 Helen Wills (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1928